Madeley ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Madeley (* 1977), britische Schauspielerin
 Paul Madeley (1944–2018), englischer Fußballspieler

Madeley bezeichnet zudem folgende Ortschaften:

 Madeley (Shropshire), englische Stadt in der Grafschaft Shropshire, zudem Teil von Telford
 Madeley (Staffordshire), ein englisches Dorf, wesentlich von Newcastle-under-Lyme gelegen